Ride — британская альтернативная группа, основанная в 1988 году в Оксфорде (Англия) Энди Бэллом, Марком Гарденером, Laurence «Loz» Colbert и Steve Queralt. Группа стояла у истоков «шугейзинг»-сцены. После распада группы в 1996 участники ушли в другие проекты, наибольшей известности добился Энди Бэлл как басист группы Oasis. В 2001 году участники группы временно воссоединились для единственного выступления на телешоу. Их дебютный альбом Nowhere в списке Pitchfork Media Лучшие 100 альбомов девяностых занял 74-ю позицию и был назван одним из величайших в жанре шугейзинг, а композиция из него «Vapour Trail» разместилась на 145 месте в Лучшие 200 композиций девяностых. Этот альбом также включен в книгу 1001 Albums You Must Hear Before You Die.

19 ноября 2014 года, группа объявила о своём воссоединении.

Дискография

Студийные альбомы

Сборники и живые альбомы 
 Smile (1990) Sire/Creation
 Kaleidoscope (1991) Sire (promotional only)
 Grasshopper (1992) Sire/Warner Bros.
 Cosmic Carnival (1994) Sire
 Live Light (1995) Mutiny/Elektra
 Ride (Box Set) (2001) Ignition
 OX4 The Best of Ride (2001) Ignition
 Firing Blanks Unreleased Ride Recordings 1988-95 (2001)
 Live Reading Festival 1992 (2001)
 Waves (2003)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 Ride at WorldMusicDatabase
 
 
 

Группы альтернативного рока Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1996 году
Исполнители Creation Records
Исполнители Sire Records
Дрим-поп-группы
Группы шугейза
Рок-группы Великобритании